Ove est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
Amazone solitaire et guerrière fougueuse, Aria quitte l'Arnolite en quête d'aventures. Mais bientôt elle regrette le pays de ses ancêtres les Frônes.

Durant le chemin de retour, elle rencontre Ove, une jeune fille qui se croit la réincarnation de la première femme de Guévrenne, le gouverneur de la Plénade, et affirme qu'il serait toujours vivant même après 504 ans. Ensemble, elles entreprennent un long voyage semé de nombreux périls et soumis à la dure loi du désert. Mais vont-elles atteindre leur but ?

Publication 
 Dupuis (Repérages) () 

Ove
Ove
Album Dupuis